Banned – EP degli Underground Kingz del 1992
 Banned – album di Trae tha Truth del 2014